Emmanuel heißen folgende geographische Objekte:
 Emmanuel (Antigua), Ort im Saint John's Parish der Karibikinsel Antigua, Antigua und Barbuda
 Emmanuel (Mississippi), Ort im Marion County, Mississippi, United States

 Lac Emmanuel – mehrere Seen

Emmanuel ist der Name folgender Personen:
 ein männlicher Vorname, siehe Emmanuel (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

Familienname:
 Caddius Emmanuel (* 1988), lucianischer Fußballspieler
 Christian Noel Emmanuel (* 1960), sri-lankischer Geistlicher, Bischof von Trincomalee
 Christiana Abiodun Emmanuel (1907–1994), nigerianische Kirchengründerin
 Crystal Emmanuel (* 1991), kanadische Leichtathletin
 David Emmanuel (1854–1941), rumänischer Mathematiker
 Federico Emmanuel (1872–1962), Salesianer Don Boscos, italienischer Ordenspriester und römisch-katholischer Bischof
 Fidelis Lionel Emmanuel Fernando (* 1948), sri-lankischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mannar
 François Emmanuel (* 1952), belgischer Schriftsteller
 Frédéric Emmanuel, Pseudonym von Adolphe Ferrière (1879–1960)
 Georgi Arsenjewitsch Emmanuel (1775–1837), russischer General
 Jay Emmanuel-Thomas (* 1990), englischer Fußballspieler
 Maurice Emmanuel (1862–1938), französischer Musikwissenschaftler
 Nathalie Emmanuel (* 1989), britische Schauspielerin
 Osun Omololu Emmanuel (* 1996), nigerianischer Fußballspieler
 Pierre Emmanuel (1916–1984), französischer Dichter
 Tommy Emmanuel (* 1955), australischer Gitarrist

Emmanuel, Weiteres:
 Gemeinschaft Emmanuel, katholische Gemeinschaft
 Emmanuel (Emu), Emu aus Florida, Internetphänomen, siehe Großer Emu #Emmanuel (Emu)
 Emmanuel (Glocke), größte Glocke in Notre-Dame de Paris
 Emmanuel-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch: 
 Emanuel (Begriffsklärung)
 Emmanuelle
 Immanuel